Esistono più comuni francesi con questo nome

Giraumont – Meurthe e Mosella
Giraumont – Oise